Теореми Геделя:
 Теорема Геделя про повноту (1929)
 Теореми Геделя про неповноту (1930)